Stanisław Nahorski (1826-1896), adwokat
 Stanisław Nahorski (1897-1869), komandor Marynarki Wojennej